Lisandro hace referencia a varios artículos:

Personas
Lisandro, comandante espartano.
Lisandro Ajcú, ciclista guatemalteco.
Lisandro Alonso, cineasta argentino.
Lisandro Alvarado, médico, naturalista, historiador, etnólogo y lingüista venezolano.
Lisandro Arbizu, jugador de rugby argentino.
Lisandro Aristimuño, cantante y compositor argentino.
Lisandro Carret, actor argentino.
Lisandro de la Torre, político argentino.
Lisandro Díaz, actor argentino.
Lisandro Ezequiel Díaz, boxeador argentino.
Lisandro Dupont, actor argentino.
Lisandro López, futbolista argentino.
Jeff Lisandro, jugador de póquer australiano.
Enrique Lisandro Díaz, desaparecido argentino.
Henry Lisandro Ramos Allup, abogado, político y parlamentario venezolano.

Además
Formación Cerro Lisandro, formación geológica ubicada en la provincia del Neuquén, Argentina; también conocida como Formación Lisandro.
Lisandro (teatro), obra del escritor e historiador argentino David Viñas.